Schniewind ist der Familienname folgender Personen:
 Helga Schniewind (* 1926), deutsche Kommunalpolitikerin (FDP)
 Julius Schniewind (1883–1948), deutscher evangelischer Theologe und Universitätsprofessor
 Otto Schniewind (1887–1970), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Otto Schniewind (Admiral) (1887–1964), deutscher Admiral, zeitweiliger Chef des Stabes der Seekriegsleitung
 Wilhelm Schniewind (1890–1978), deutscher Unternehmer und Sportfunktionär